Појам  може да се односи на:

 Шампањац, пенушаво вино
 Шампањац (албум), албум Мила Китића